Кубок Греції 2016-17 — 75-й розіграш Кубка Греції. Перемогу в турнірі вп'яте здобув ПАОК.

Календар

Перший раунд 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/17 вересня 2016

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|14/18 вересня 2016

|}

Груповий раунд

Група А 

|valign="top"|

Група B 

|valign="top"|

Група C 

|valign="top"|

Група D 

|valign="top"|

Група E 

|valign="top"|

Група F 

|valign="top"|

Група G 

|valign="top"|

Група H 

|valign="top"|

1/8 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|10/25 січня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|11/26 січня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/1 лютого 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|24/31 січня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 січня/1 лютого 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|25 січня/2 лютого 2017

|}

1/4 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|8 лютого/1 березня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|8 лютого/2 березня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 лютого/1 березня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|9 лютого/2 березня 2017

|}

1/2 фіналу 

| colspan="5" style="background:#fcc;"|12/27 квітня 2017

|-
| colspan="5" style="background:#fcc;"|13/26 квітня 2017

|}

Фінал

Посилання 
 Грецька федерація футболу   
 Кубок Греції на soccerway 

Греція
Греція
2016 у грецькому спорті
2017 у грецькому спорті
2016—17